

Гленв'ю — місто, штат Кентуккі
 Гленв'ю — селище, штат Іллінойс